Коларе може бити:

 Коларе, насељено мјесто града Јагодине, Поморавски округ, Република Србија
 Коларе (Вељки Кртиш), насељено мјесто у округу Вељки Кртиш, Банскобистрички крај, Словачка Република